Il singolare del Thailand Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Richard Gasquet era il detentore del titolo ma è stato sconfitto in semifinale da Milos Raonic. Lo stesso Raonic ha poi conquistato il titolo superando in finale Tomáš Berdych per 7–64, 6–3.

Teste di serie
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Tomáš Berdych (finale)
 Richard Gasquet (semifinale)
 Milos Raonic (campione)
 Gilles Simon (semifinale)

  Michail Južnyj (quarti di finale)
  Feliciano López (quarti di finale)
  Jarkko Nieminen (primo turno)
  Lukáš Rosol (secondo turno)

Wildcard

  Laslo Djere (primo turno)
  Wishaya Trongcharoenchaikul (primo turno)

  Jeong Sun-young (primo turno)

Qualificati

  Marco Chiudinelli  (primo turno)
  Alejandro Falla (primo turno)

  Santiago Giraldo (primo turno)
  Gō Soeda (secondo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

ATP World Tour 2013
Thailand Open 2013